Міжнародний день лікаря — з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря. Це день солідарності й активних дій лікарів усього світу.

Історія 

У 1971 році була створена міжнародна медична гуманітарна організація Лікарі без кордонів - Medecins Sans Frontieres, MSF. Серед засновників - Міжнародний Червоний Хрест, Мальтійський орден і ЮНІСЕФ.

Див. також 
 День медичного працівника

Посилання 
 2 жовтня - Міжнародний день лікаря

Свята жовтня